«Аустерлиц» (Austerlitz) — художественный фильм, основанный на реальных исторических фактах.

Сюжет 
Действие начинается в 1802 году с подписания Амьенского договора. Хрупкий мир между Англией и Францией позволяет первому консулу Франции Наполеону Бонапарту приступить к постепенному превращению себя в императора. Наконец, в мае 1804 года провозглашена Французская империя, Наполеон коронует себя императорской короной 2 декабря 1804 года в соборе Нотр-Дам-де-Пари. Премьер-министр Англии Питт не соблюдает условий Амьенского договора — и Наполеон готовит большую армию для вторжения в Англию. Формируется III антифранцузская коалиция в составе Англии, России, Австрии и ряда других государств. Наполеон отменяет план вторжения в Англию и следует в Австрию. 2 декабря 1805 года под Аустерлицем его армия разгромила русско-австрийские войска под командованием Александра I. После этого Австрия выходит из войны.

В ролях 
 Пьер Монди — Наполеон I
 Клаудия Кардинале — Полина Бонапарт
 Жан Маре — Лазар Карно
 Мартин Кароль — Жозефина Богарне
 Поликарп Павлов — Михаил Кутузов
 Эльвира Попеску — Летиция Рамолино
 Жорж Маршаль — Жан Ланн
 Витторио Де Сика — папа Пий VII
 Мишель Симон — Альбуаз
 Джек Паланс — Франц фон Вейротер
 Орсон Уэллс — Роберт Фултон
 Жан-Луи Трентиньян — Сегюр
 Люсьен Рэмбур — Жозеф Фуше
 Жан Меркюр — Талейран
 Янез Врховец — Франц II
 Анна Моффо — Грассини
 Ги Делорм — Эксельман
 Морис Тейнак — Шульмейстер
 Этторе Манни — Мюрат

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Югославии
Исторические фильмы Италии
Исторические фильмы Франции
Исторические фильмы Югославии
Исторические фильмы о 1800-х годах
Фильмы Абеля Ганса
Фильмы о Наполеоне Бонапарте
Фильмы о Наполеоновских войнах
Военные фильмы Югославии
Фильмы Франции 1960 года